Вирхинија има више значења:

 Вирхинија
 Вирхинија (Симоховел), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Вирхинија (Алтар), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Вирхинија (Оподепе), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Вирхинија (Рио Браво), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Вирхинија (Херез), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику